Rebecca Clarke kan syfta på bland andra:

* Rebecca Clarke (1886–1979), engelsk klassisk kompositör och violast
 Rebecca Sophia Clarke (1833–1906), amerikansk barnboksförfattarinna